Дэ́венпорт, Де́венпорт, Да́венпорт ( ) — фамилия и топоним английского происхождения.

Носители фамилии 
 Дэвенпорт, Айра (1887—1941) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Дэвенпорт, Вилли (1943—2002) — американский легкоатлет, чемпион Олимпиады 1968 года в Мехико.
 Давенпорт, Гай (1927—2005) — американский писатель.
 Дэвенпорт, Гарольд (1907—1969) — британский математик.
 Дэвенпорт, Гарри (1866—1949) — американский актёр.
 Давенпорт, Герберт Джозеф (1861—1931) — американский экономист.
 Дэвенпорт, Глорианна — американский кинодеятель (Interactive Cinema).
 Дэвенпорт, Джеймс (1716—1757) — американский духовный деятель.
 Дэвенпорт, Джеймс Гарольд (род. 1953) — британский учёный в области компьютерных наук.
 
 Дэвенпорт, Джессика (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Дэвенпорт, Джин Маргарет (1829—1903) — британская и американская актриса.
 Дэвенпорт, Джон (1597—1670) — американский духовный деятель.
 Дэвенпорт, Дороти (1895—1977) — американская киноактриса.
 Дэвенпорт, Линдсей (род. 1976) — американская теннисистка.
 Дэвенпорт, Марша (1903—1996) — американская писательница и музыкальный критик.
 Дэвенпорт, Мэдисон (род. 1996) — американская актриса и певица.
 Дэвенпорт, Мэриам (1915—1999) — американская художница и скульптор.
 Дэвенпорт, Найджел (1928—2013) — британский актёр.
 Дэвенпорт, Питер (род. 1963) — английский футболист.
 Дэвенпорт, Рассел Уилер (1899—1954) — американский издатель и писатель.
 Дэвенпорт, Роберт (изв. 1623—1639) — английский драматург.
 Девенпорт, Роберт (1671—1735) — английский корабельный мастер на русской службе.
 Дэвенпорт, Рой Милтон (1909—1987) — американский подводник, контр-адмирал, герой Второй мировой войны.
 Дэвенпорт, Томас (1802—1851) — американский кузнец и изобретатель.
 Дэвенпорт, Томас (род. 1954) — американский учёный в области менеджмента.
 Дэвенпорт, Уоллес Фостер (1925—2004) — американский джазовый трубач.
 Дэвенпорт, Чарлз (1866—1944) — американский биолог.
 Дэвенпорт, Эдвард Лумис (1816—1877) — американский актёр.
 Дэвенпорт, Эдгар (1862—1918) — американский актёр, сын Эдварда Лумиса и Фанни.
 Дэвенпорт, Элис (1864—1936) — актриса немого кино.
 Дэвенпорт, Фанни (дочь) (1850—1898) — американская актриса, дочь актёра Эдварда Лумиса и его жены также Фанни.
 Дэвенпорт, Фанни (мать) (1829—1891) — американская актриса, жена актёра Эдварда Лумиса, мать актёров Эдгара и Фанни.
 Дэвенпорт, Ян (род. 1966) — британский художник.
 Дэвенпорт-Хайнс, Ричард (род. 1953) — британский историк и писатель, литературный критик.
 Братья Дэвенпорт, Айра Эрастас (1839—1911) и Уильям Генри (1841—1877) — американские иллюзионисты.

Вымышленные персонажи 
 Дэвенпорт, Ахиллес — мастер-ассасин из игры Assassin’s Creed III.

Топоним 
 Давенпорт (Айова) — город в США.
  — район Стокпорта, графство Большой Манчестер, Великобритания.

См. также 
 Епархия Давенпорта — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Давенпорт, США.

Примечания